Ама́то () — фамилия.

 Анджело Амато (Angelo Amato, род. 1938) — итальянский католический архиепископ, глава конгрегации по канонизации святых.
 Винченцо Амато (Vincenzo Amato, 1629—1670) — итальянский композитор.
 Винченцо Амато (Vincenzo Amato, 1981—1963) — итальянский учёный-математик.
 Винченцо Амато (Vincenzo Amato, род. 1966) — итальянский скульптор и актёр.
 Габриэль Амато (Gabriel Amato, род. 1970) — аргентинский футболист.
 Джованни Анджело Амато (Giovanni Angelo Amato, 1530—1590) — итальянский художник.
 Джузеппе Амато (Giuseppe Amato, 1899—1964) — итальянский кинопродюсер и режиссёр.
 Джулиано Амато (Giuliano Amato, род. 1938) — итальянский политик.
 Паоло Амато (Paolo Amato, 1634—1714) — итальянский архитектор.
 Паоло Амато (Paolo Amato, род. 1956) — итальянский политик и журналист.
 Паскуале Амато (Pasquale Amato, 1878—1942) — итальянский певец-баритон и музыкальный педагог.
 Пьетро Амато (Pietro Amato) — канадский джазовый и рок-музыкант итальянского происхождения.
 Франческа Амато (Francesca Amato, род. 1989) — итальянская спортсменка, боксёр.
 Джо Д’Амато (Joe D’Amato, 1936—1999) — итальянский режиссёр, сценарист и оператор.
 Кас Д'Амато (Constantine «Cus» D’Amato, 1908—1985) — американский спортивный тренер и менеджер.

См. также 
 Ама́то — знатный итальянский род каталонского происхождения.
 Амато — город в итальянской провинции Катандзаро.
 Амати